Волявац () — село в Черногории, в общине Биело-Поле. По переписи населения Черногории 2003 года в селе проживали 194 жителя (по переписи 1991 года — 191 житель). Село расположено в историко-географической области Санджак.

Демография 
В селе Волявац в 2003 году проживало 134 совершеннолетних жителя, средний возраст 31,6 года (32,1 года у мужчин и 31,0 год у женщин). В селе есть 43 домашних хозяйства, а среднее число жителей в домохозяйствах — 4,51.

По результатам трёх последних переписей населения наблюдается рост числа жителей.

Примечания

Ссылки 
 

Населённые пункты Черногории